Belle Prairie Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Belle Prairie Township du comté de Livingston dans l'Illinois.
  du comté de Morrison dans le  Minnesota.
  du comté de Fillmore dans le  Nebraska.

Homonymie de townships